

Cinema 
 Everybody Dance – film del 1936 diretto da Charles Reisner

Musica 
 Everybody Dance – singolo degli Chic del 1978
 Everybody Dance – album compilation degli Chic del 1995
 Everybody Dance (The Horn Song) – singolo di Barbara Tucker del 1998

Videogiochi 
 Everybody Dance – videogioco del 2011